Flitner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Flitner (1922–2016), deutscher Pädagoge und Bildungspolitiker
 Bettina Flitner (* 1961), deutsche Fotografin
 Elisabeth Flitner (geborene Elisabeth Czapski; 1894–1988), deutsche Nationalökonomin und Sozialwissenschaftlerin
 Elisabeth Flitner (* 1951), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Hugbert Flitner (* 1928), deutscher Wissenschaftsmanager
 Michael Flitner (* 1960), Professor für Geographie
 Wilhelm Flitner (1889–1990), deutscher Pädagoge